Арсенат аммония — неорганическое соединение, 
соль аммония и мышьяковой кислоты с формулой (NH)AsO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие избытка аммиака на раствор мышьяковой кислоты:

Физические свойства 
Арсенат аммония образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, разлагается в горячей воде.

Образует кристаллогидрат состава (NH)AsO•3HO.

Литература 
 
 

Соли аммония
аммония
Соединения азота по алфавиту